Municipio de Sweet puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sweet (condado de Hutchinson, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hutchinson.
 Municipio de Sweet (condado de Pipestone, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pipestone.